Piellojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Piellojaure (Jokkmokks socken, Lappland, 733257-168769), sjö i Jokkmokks kommun,  (18,4 ha)
Piellojaure (Jokkmokks socken, Lappland, 747514-152317), sjö i Jokkmokks kommun,  (60,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn